A kárókatonák még nem jöttek vissza Gion Nándor 1977-ben megjelent regénye.
 A kárókatonák még nem jöttek vissza 1985-ben készült magyar tévéfilm.